Das Generali Ladies Linz 2010 war die 20. Ausgabe des Hallenhartplatzturniers in Linz. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand zeitgleich mit dem HP Japan Women’s Open Tennis 2010 in Osaka vom 11. bis zum 17. Oktober statt.

Titelverteidigerinnen waren Yanina Wickmayer im Einzel und die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Katarina Srebotnik im Doppel.

Das Einzelfinale gewann diesmal Ana Ivanović mit 6:1, 6:2 gegen Patty Schnyder und im Doppel besiegten Renata Voráčová und Barbora Záhlavová-Strýcová im Endspiel Květa Peschke und Katarina Srebotnik mit 7:5, 7:66.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2010
2010